Името Георги Богданов носят:

 Георги Богданов, български футболист
 Георги Богданов, български художник-живописец
 Георги Богданов, български революционер
 Георги Богданов Гергов, български сценарист (1941-1987)
 Георги Богданов, български оператор и сценарист
 Георги п. Богданов, български революционер от ВМОРО